Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1966 — двадцать шестой чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 15 ноября по 14 декабря в Киеве.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 4 полуфинала — Киев, Новосибирск, Петрозаводск и Севастополь (по 3 победительницы допускались в финал). По итогам 25-го чемпионата страны включены В. Козловская, Т. Затуловская и М. Раннику; персонально — экс-чемпионка мира Е. Быкова; по кандидатскому списку — Л. Идельчик, Ц. Кахабришвили, А. Кислова и А. Чайковская; представительница республики-организатора — Н. Морозова. После 2-х поражений на старте 17-летняя Н. Александрия выиграла 6 партий подряд и, захватив лидерство, впервые стала чемпионкой страны (14 очков); 2-е место заняла Кислова (13½ очков); 3-е — Затуловская (13 очков).

Чемпионат являлся одновременно зональным турниром ФИДЕ. Право участия в турнире претенденток завоевали Александрия, Кислова и Козловская; Затуловская уже имела это право.

Примечательные партии 
Н. Александрия — М. Раннику:
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Кc3 Кc6 4. e5 f6 5. Сb5 Сd7 6. Кf3 fxe5 7. Сxc6 bxc6 8. Кxe5 Кf6 9. g4 Сd6 10. g5 Сxe5 11. dxe5 Кg8 12. Сe3 Кe7 13. Фg4 0-0 14. Сc5 Лf7 15. f4 Кf5 16. 0-0-0 Сe8 17. Кe2 Лd7 18. Кd4 Кe3? 19. Фxe6+ Сf7 20. Фh3 Кxd1 21. Лxd1 Сg6 22. e6 Лd6 23. Лxd6 Фxd6 24. f5 Сe8 25. Фg3 c5 26. Кf3 Сc6 27. Кe5 Лe8 28. Кxc6 Фxc6 29. Фe5 g6 30. fxg6 Лxe6 31. gxh7+, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 2, февраль 1967 года.
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1967 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1966 год в шахматах
Спортивные соревнования в Киеве
Ноябрь 1966 года
Декабрь 1966 года
Спорт на Украине в 1966 году
Чемпионаты СССР в 1966 году
Соревнования по шахматам на Украине